Unter Oropharynx (von lat. Os = Mund, Pharynx = Rachen) versteht man in der Anatomie

den Mundteil des Rachens (Pars oralis pharyngis) bei Säugetieren, siehe Rachen
die Vereinigung aus Mund- und Rachenhöhle infolge des Fehlens eines Gaumensegels, siehe Oropharynx (Vogel).

Das zugehörige Adjektiv ist oropharyngeal.